Hohberger ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Hohberger (* 1965), deutsche Musikerin, Musiklehrerin, Erzieherin, Sozialpädagogin, Trommlerin, Sängerin und Kinderbuchautorin 
 Peter Hohberger (* 1939), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Hohberg (Begriffsklärung)